Провідник Windows — програма Explorer.exe, навігаційний файловий менеджер
 Провідник (фізика).
 Провідник — лідер
 Провідник — той, хто супроводить туристів, екскурсантів, знайомлячи їх із визначними пам'ятками місцевості, мистецтва і т. ін.; екскурсовод.
 Провідник — путівник
 Провідник у транспорті — кондуктор
 Провідник (гірнича техніка)
 Провідник (вузол)
 Провідник (у народно-медичних практиках) — гаряча рідина, інколи підсолена, для «проведення» їжі по організму

Див. також 
 Кондуктор